Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге Европы УЕФА 2018/2019 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Байер 04» (Леверкузен)

«Цюрих» (Цюрих)

АЕК (Ларнака)

«Лудогорец» (Разград)

Группа B

«Ред Булл» (Зальцбург) 

* В матче 4-го тура «Русенборг» — «Ред Булл» мяч в свои ворота забил Эвен Ховланн.

«Селтик» (Глазго)

«РБ Лейпциг» (Лейпциг)

«Русенборг» (Тронхейм)

Группа C

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Славия» (Прага) 

* В ответном матче 1/8 финала «Славия» – «Севилья» мяч в свои ворота забил Симон Кьер.

«Бордо» (Бордо)

«Копенгаген» (Копенгаген)

Группа D

«Динамо» (Загреб) 

* В матче 4-го тура «Динамо» (Загреб) — «Спартак» (Трнава) мяч в свои ворота забил Андрей Кадлец.

«Фенербахче» (Стамбул)

«Спартак» (Трнава)

«Андерлехт» (Брюссель)

Группа E

«Арсенал» (Лондон) 

* В ответном матче 1/16 финала «Арсенал» — БАТЭ мяч в свои ворота забил Захар Волков.

В первом матче 1/4 финала «Арсенал» — «Наполи» мяч в свои ворота забил Калиду Кулибали.

«Спортинг» (Лиссабон) 

* В матче 6-го тура «Спортинг» — «Ворскла» мяч в свои ворота забил Ардин Далку.

«Ворскла» (Полтава)

«Карабах» (Агдам)

Группа F

«Бетис» (Севилья)

«Олимпиакос» (Пирей) 

* В матче 3-го тура «Ф91 Дюделанж» – «Олимпиакос» мяч в свои ворота забил Эдиссон Йорданов.

В матче 6-го тура «Олимпиакос» – «Милан» мяч в свои ворота забил Кристиан Сапата.

«Милан» (Милан) 

* В матче 5-го тура «Милан» — «Ф91 Дюделанж» мячи в свои ворота забили Штелвиу и Том Шнелл.

Ф91 (Дюделанж)

Группа G

«Вильярреал» (Вильярреал) 

* В матче 3-го тура «Вильярреал» — «Рапид» мяч в свои ворота забил Матео Барач.

«Рапид» (Вена) 

* В матче 1-го тура «Рапид» — «Спартак» (Москва) мяч в свои ворота забил Артём Тимофеев.

«Рейнджерс» (Глазго) 

* В матче 4-го тура «Спартак» (Москва) — «Рейнджерс» мяч в свои ворота забил Роман Ерёменко.

«Спартак» (Москва) 

* В матче 4-го тура «Спартак» (Москва) — «Рейнджерс» мяч в свои ворота забил Конор Голдсон.

Группа H

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) 

* В матче 5-го тура «Айнтрахт» — «Марсель» мячи в свои ворота забили Луис Густаво и Буна Сарр.

«Лацио» (Рим)

«Аполлон» (Лимасол)

«Олимпик» (Марсель)

Группа I

«Генк» (Генк)

«Мальмё» (Мальмё) 

* В матче 2-го тура «Мальмё» — «Бешикташ» мяч в свои ворота забил Джанер Эркин.

«Бешикташ» (Стамбул)

«Сарпсборг 08» (Сарпсборг)

Группа J

«Севилья» (Севилья) 

* В матче 2-го тура «Краснодар» – «Севилья» мяч в свои ворота забил Шарль Каборе.

В матче 3-го тура «Севилья» – «Акхисарспор» мяч в свои ворота забил Милан Лукач.

«Краснодар» (Краснодар) 

* Формально главным тренером являлся Мурад Мусаев, но из-за отсутствия у него соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-лиги, официально командой руководил Олег Фоменко.

«Стандард» (Льеж)

«Акхисар Беледиеспор» (Акхисар)

Группа K

«Динамо» (Киев)

«Ренн» (Ренн) 

* В первом матче 1/16 финала «Ренн» — «Бетис» мяч в свои ворота забил Хави Гарсия.

В первом матче 1/8 финала «Ренн» — «Арсенал» мяч в свои ворота забил Начо Монреаль.

«Астана» (Астана)

«Яблонец» (Яблонец-над-Нисоу) 

* В матче 4-го тура «Астана» – «Яблонец» мяч в свои ворота забил Бахтиёр Зайнутдинов.

Группа L

«Челси» (Лондон) 

* В ответном матче 1/4 финала «Челси» – «Славия» мяч в свои ворота забил Симон Дели.

БАТЭ (Борисов)

«МОЛ Види» (Секешфехервар) 

* В матче 6-го тура «МОЛ Види» — «Челси» мяч в свои ворота забил Итан Ампаду.

ПАОК (Салоники)

Клубы Лиги Чемпионов
Команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов 2018/2019, попали в плей-офф Лиги Европы. Ниже приведён список футболистов этих клубов, сыгравших за основной состав команды в плей-офф минимум один матч.

«Валенсия» (Валенсия)

«Бенфика» (Лиссабон)

«Наполи» (Неаполь) 

* В первом матче 1/8 финала «Наполи» — «Ред Булл» мяч в свои ворота забил Жером Онгюэне.

«Интернационале» (Милан)

«Галатасарай» (Стамбул)

«Виктория» (Пльзень)

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» проводит домашние матчи на стадионе в Харькове в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

«Брюгге» (Брюгге)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Европы УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

 
Футбол в Европе в 2018 году
Футбол в Европе в 2019 году
состав